Augusto Robles (Guinea,) guineai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Guineai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett.

Olimpia 
Mexikóvárosban rendezték a XIX., nagy magasságú 1968. évi nyári olimpiai játékok olimpiai labdarúgó torna döntő mérkőzéseinek, ahol a Spanyolország–Nigéria (3:0) találkozót vezethette. A FIFA elvárásának megfelelően, ha nem vezetett, akkor valamelyik működő társának segített partbíróként. Kettő csoportmérkőzésen és a bronzmérkőzésen, a Japán–Mexikó (2:0) találkozót vezető izraeli Abraham Klein második számú segítő partbírója lehetett.

Vezetett mérkőzéseinek száma: 1 + 3 (partbíró)

Források 

Guineai labdarúgó-játékvezetők